Aleksandr Barysjnikov (1948), een Sovjet-Russisch kogelstoter
 Michail Barysjnikov (1948), een Amerikaans balletdanser, choreograaf en filmacteur